! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 18001–18100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 18101–18200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 18201–18300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 18301–18400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 18401–18500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 18501–18600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 18601–18700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 18701–18800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 18801–18900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 18901–19000 [ editare]

Lista planetelor minore (018001-019000)